Tingoldiago är ett släkte av svampar. Tingoldiago ingår i ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tingoldiago